

Села 
 Приміське — Нікопольський район, Дніпропетровська область
 Приміське — Маріупольський район, Донецька область

Заказник 
 Приміське — гідрологічний заказник, Чернігівська область